Борис Надеждин: Надеждин, Борис Борисович (род. 1963) — российский политический деятель, депутат Государственной думы в 1999—2003 годах.
 Надеждин, Борис Борисович (1905—1961) — узбекский композитор и педагог.